Akbar steht für:

 Akbar (Basilan), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen

Akbar ist ein Name oder der Familienname folgender Personen:

 Akbar I. (1542–1605), Großmogul von Indien
 Akbar II. (1760–1837), Großmogul von Indien, siehe Akbar Shah II.
 Abdul Jalilul Akbar († 1659), Sultan von Brunei 
 Christoph Borkowsky Akbar (* 1948), deutscher Weltmusiker und Musikethnologe
 Hamza Akbar (* 1993), pakistanischer Snookerspieler
 Harris Akbar (* 1998), britischer Boxer
 Mohammed Akbar (1813–1845), afghanischer Stammesführer
 Ali Akbar Farahani (1821–1857), persischer Musiker; siehe Tar (Saiteninstrument)#Bekannte Tar-Spieler
 Omar Akbar (* 1948), deutscher Stadtplaner
 Saifullah Akbar (* 1999), singapurischer Fußballspieler
 Salman Akbar (* 1982), pakistanischer Hockeyspieler
 Sarimah Akbar, malaysische Diplomatin
 Skandor Akbar (1934–2010), US-amerikanischer Wrestler
 Waqar Akbar (* 1988), pakistanischer Hockeyspieler

 Ali Akbar Hāschemi Rafsandschāni (1934–2017), iranischer Politiker, Staatspräsident und Unternehmer

Siehe auch:
 Takbīr (zu allahu akbar)
 Jodhaa Akbar (Spielfilm)
 Der Tiger Akbar (Spielfilm)